The Mermaid – cortometraggio muto statunitense del 1910
The Mermaid – cortometraggio muto statunitense del 1911 con Annette Kellerman
The Mermaid – cortometraggio muto britannico del 1912 diretto da Lewin Fitzhamon
The Mermaid – cortometraggio muto statunitense del 1913 prodotto dalla Kalem Company
The Mermaid – film di Hong Kong del 1964 diretto da Li Kao
The Mermaid – film statunitense del 1973 diretto da Dan Martin